Кубок фінської ліги 2014 — 18-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на чотири групи, по дві кращі команди яких потім проходять у плей-оф. Переможцем вперше став Сейняйоен Ялкапаллокерго.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 24 січня до 2 березня 2014 року.

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|8 березня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|9 березня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|11 березня 2014

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 березня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 

2014
2014 у футболі